Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1959 го́да () — 15-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Дополнительный турнир

Золотой матч

Ссылки 
 RSSSF

1959
1959 год в Латвии
Футбол в СССР в 1959 году